Die Cerveza Club Columbia Open 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 29. Januar bis 4. Februar 2001 in Bogotá stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Mailand die Milan Indoor gespielt, welche genau wie das Turnier in Bogotá zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Argentinier Mariano Puerta, der in diesem Jahr nicht antrat. Nach der Niederlage der Nummer 1 der Setzliste Alberto Costa setzte sich die darauffolgende Nummer 2 Fernando Vicente im Endspiel gegen die Nummer 3 Juan Ignacio Chela durch. Vicente gewann damit den dritten und letzten Titel seiner Karriere.
Im Doppel siegte die ebenfalls argentinische Paarung bestehend aus Pablo Albano und Lucas Arnold Ker im Vorjahr. Dieses Jahr spielten sie beide mit anderen Partner, Arnold Ker war sogar mit Gastón Etlis an Position 1 gesetzt, verlor aber im Halbfinale, während Albano schon eine Runde früher die Segel streichen musste. Mit Mariano Hood und Sebastián Prieto gewannen erneut Argentinier. Sie schlugen im Finale Martín Rodríguez und André Sá. In dieser Konstellation war es der dritte Titel der Paarung. Insgesamt gewann Hood seinen vierten und Sá seinen dritten Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 350.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 375.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Bogotá